De Beker van Zweden (Zweeds: Svenska Cupen) is het in 1941 opgerichte nationale voetbalbalbekertoernooi (voor mannen) in Zweden en wordt georganiseerd door de Zweedse voetbalbond (SvFF). De winnaar plaatst zich voor de kwalificatieronden van de UEFA Europa Conference League (voorheen voor de Europacup II, UEFA Cup en UEFA Europa League). Sinds 1981 wordt ook in het vrouwenvoetbal om de Svenska Cupen gespeeld.

Mannen
 Deelname
De zestien clubs uit de Allsvenskan (de hoogste divisie in Zweden), de zestien clubs uit de Superettan (de tweede divisie) en clubs uit de lagere (district)divisies nemen aan het toernooi deel.

Finales 
 lente-herfst competitie: 1941-1967, 1991, 2002-2011
 herfst-lente competitie: 1968/69-1990/91, 1992/93-2000/01, 2012/13-heden

Prestaties per club

Vrouwen

Finales

Prestaties per club